Klänningen kan syfta på:

 Klänningen (roman) – en roman av Ulla Isaksson
 Klänningen (1964) – en svensk filmatisering av denna roman från 1964